Кастиль-де-Пеонес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба.  Занимает площадь 13,95 км². Население — 28 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса